Grauwel, een fictieve rivier in J.R.R. Tolkiens wereld Midden-aarde
Grauwel, een fictief magisch wezen in de Harry Potter-reeks.